Fotografie oder Photographie bezeichnet

 Fotografie, bildgebendes Verfahren unter Lichteinwirkung
 das daraus entstehende Produkt eines Objekts – siehe Abbild
 Reprofotografie, ist eine Methode die sich mit der originalgetreuen Wiedergabe von zweidimensionalen Vorlagen beschäftigt
 Strichbild, ein nur rein schwarze und weiße Partien aufweisendes Foto

Fotografie steht für
 "Fotografie", 1947 bis 1991 in der DDR herausgegebene Fachzeitschrift
 "Photographie", seit 1977 herausgegebene deutsche Foto-Zeitschrift
 "Fotografie", ungarischer Film des Regisseurs Pál Zolnay aus dem Jahr 1973

Fotografie wird unter anderem angewandt in
 Geisterfotografien auf denen scheinbar Geister, zumeist Abbilder Verstorbener, zu sehen sind
 Spiritistische Fotografien sollen übersinnliche oder paranormale Phänomene zeigen
 Kirlianfotografie – Verfahren zur Visualisierung von Glimm- oder Koronaentladungen